

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Piastów – miasto w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim
 Piastów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Piastów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk

Inne 
 Piastów – poprzednia nazwa wsi Piastowo w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krzynowłoga Mała
 Piastów – poprzednia nazwa wsi Psary w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Wisznia Mała
 Piastów – część miasta Piechowice, w woj. dolnośląskim w pow. karkonoskim, do 1999 osobna wieś
 Piastów – dzielnica Kędzierzyna-Koźla
 Piastów – administracyjne osiedle Tarnobrzega
 Piastów – przystanek kolejowy
 Piastów – dawna gromada z siedzibą w Piastowie

Zobacz też 
 Piastowo, Osiedle Piastów